

Geografia

Francia
 Alos, comune nel dipartimento dell'Ariège nella regione del Midi-Pirenei
 Alos, comune nel dipartimento del Tarn nella regione del Midi-Pirenei

Grecia
 Alos, antica città greca nei pressi di Almyros